Tandy peut désigner :

Patronyme
 Brad Tandy (1991-), nageur sud-africain ;
 James Napper Tandy (1740-1803), homme politique irlandais ;
 Jessica Tandy (1909-1994), actrice britannique ;
 Richard Tandy (1948-), clavier du groupe Electric Light Orchestra ;
 Nick Tandy (1984-), pilote automobile britannique ;
 Meagan Tandy (1985-), actrice américaine ;
 Megan Tandy (1988-), biathlète canadienne ;

Autres 
 Tandy, aujourd'hui RadioShack, entreprise américaine spécialisée dans l'électronique ;
 Tandy 1000, gamme d'ordinateurs sortie en 1984.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais